Lill-Djupsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Djupsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Lill-Djupsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (13,3 ha)

Se även
Djupsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn